Summerville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Summerville Historic District (Augusta, Georgia), NRHP-ID 80001229
 Summerville Historic District (Summerville, South Carolina), NRHP-ID 76001701